Хосе Андрес Перес Алькосер (, 29 августа 1919, Арекипа — ?) — перуанский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Перу 1942, 1943, 1953 и 1955 гг.

Трижды представлял Перу в зональных турнирах (1954, 1957 и 1960 гг.). После турнира 1960 г., проходившего в Сан-Паулу, остался в Бразилии и отошел от активной практики.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Х. А. Переса в базе Chessgames
 Личная карточка Х. А. Переса на сайте 365Chess

Шахматисты Перу
Шахматисты XX века
Родившиеся в Арекипе